Ауб:

 Ауб — город в Германии, в земле Бавария.
 Ауб, Макс (1903—1972) — испанский и мексиканский писатель немецкого происхождения.